Hlboké má více významů:

sídlo na Slovensku
 Hlboké – obec v okrese Senica
 Hlboké (Horná Mariková) – místní část obce Horná Mariková
 Hlboké (Bojnice) – osada města Bojnice
 Hlboké (Liptovský Mikuláš) – osada města Liptovský Mikuláš
 Hlboké (Klenovec) – osada obce Klenovec
 Hlboké (Kolačkov) – osada obce Kolačkov
 Hlboké (Lazy pod Makytou) – osada obce Lazy pod Makytou
 Hlboké (Makov) – osada obce Makov
 Hlboké nad Váhom – obec v okrese Bytča

sídlo na Ukrajině
 Hlboké (Zakarpatská oblast) – obec v Zakarpatské oblasti

přírodní rezervace na Slovensku
 Hlboké (přírodní rezervace) – rezervace v Poloninách

vodní tok na Slovensku
 Hlboké (přítok Rakovce) – potok v povodí Nitry
 Hlboké (přítok Rieky) – potok v povodí Dunajce

Podobné názvy 
 Hluboké
 Hlboká